Dębowa (Opole), localité polonaise
 Dębowa (Basses-Carpates), localité polonaise
 Dębowa Łąka (gmina), gmina polonaise
 Dębowa Karczma, localité polonaise
 Dębowa Łęka, localité polonaise